Pondok Baru (Bandar), een plaats in Indonesië
Pondok Baru (Selagan Raya), een plaats in Indonesië
Pondok Baru (Teramang Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing